Ярлик — грамота, письмовий указ хана Золотої Орди, що надавав право на управління окремими підлеглими їй улусами, територіями, проведення богослужінь.
 Ярлик — те ж саме, що й етикетка
 Ярлик — елемент графічного інтерфейсу
 Ярлик — назва очерету звичайного у подільському говорі

Топонім 
 Ярлик — річка в Росії, притока Карагаю

Посилання 
 В. А. Чехович. Ярлик  //